Александр Петрович Кожевников (1845 — 3 мая 1909) — крестьянин, депутат Государственной думы III созыва от Ярославской губернии.

Биография 

Крестьянин деревни Фоминская Ивановской волости Рыбинского уезда Ярославской губернии. Начальное образование получил домашнее. В земстве служил в качестве члена управы 25 лет, также 20 лет был гласным Рыбинской городской думы. Губернский гласный и почётный мировой судья. Состоял в партии «Союз 17 октября». Землевладелец (имел 4 десятины надельной и 68 десятин собственной земли). Владелец кожевенного заводом в Рыбинске, домовладелец там же. Был женат.
 
5 ноября 1907 избран в Государственную думу III созыва от общего состава выборщиков Ярославского губернского избирательного собрания. Вошёл в состав фракции «Союза 17 октября». Состоял в думских  комиссиях по рабочему вопросу, о мерах борьбы с пьянством, по местному самоуправлению.

Скончался 3 мая 1909 года. На его место избран С. П. Бардышев.

Литература 
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. С. 38.
 3-й созыв Государственной Думы: портреты, биографии, автографы. — Санкт-Петербург: издание Н. Н. Ольшанскаго, 1910. Табл. 24.

Архивы 
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278. Опись 9. Дело 373.

Примечания 

Персоналии:Ярославская губерния
Октябристы
Члены Государственной думы Российской империи III созыва